Internazionali d'Italia 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Foro Italico i Rom, Italien i perioden 9. - 16. maj 2021. Det var den 78. udgave af Internazionali d'Italia, og det var sæsonens fjerde turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2021 og sæsonens fjerde turnering i kategorien WTA 1000 på kvindernes WTA Tour 2021.

Herresingletitlen blev vundet af Rafael Nadal, som vandt titlen for tiende gang, og dermed blev Internazionali d'Italia den fjerde turnering, som Nadal havde vundet mindst ti gange. Det var spanierens 36. ATP Tour Masters 1000-titel i karrieren, og dermed tangerede han rekorden for flest Masters 1000-titler i single, der indtil da tilhørte Novak Djokovic, som han i finalen besejrede med 7-5, 1-6, 6-3. Det var sjette gang, at de to rivaler mødtes i finalen i Rom, hvorefter stillingen var 4-2 i Nadals favør. Turneringssejren var Rafael Nadals 88. på ATP Tour. Det var 15. gang siden 2005 (17 turneringer), at titlen blev vundet af Nadal eller Djokovic. Rafael Nadal havde afværget to matchbolde i tredje runde mod Denis Shapovalov.

I damesingleturneringen sejrede Iga Świątek, som i finalen vandt med 6-0, 6-0 over Karolína Plíšková på blot 46 minutter i en kamp, hvor hun kun tabte 13 point – fire i første sæt og ni i andet sæt. Dermed vandt Świątek sin første WTA 1000-titel og sin tredje WTA-titel i alt i karrieren, og hun blev den første polske vinder af en titel ved Internazionali d'Italia. Resultaterne medførte, at den 19-årige polak for første gang avancerede til en placering i top 10 på WTA's verdensrangliste. Plíšková var i finalen i Rom for tredje år i træk, men i de to seneste tilfælde opnåede hun tilsammen blot ét parti i alt, eftersom hun året forinden havde måttet opgive slutkampen ved stillingen 1-6, 0-2 til Simona Halep. Det var første gang siden 2016 – og kun fjerde gang siden 2000 – at en WTA-finale i single endte 6-0, 6-0, og det var første gang i Iga Świąteks professionelle karriere, at hun vandt en kamp med disse cifre. Til gengæld var det anden gang i Plíškovás karriere som professionel, at hun tabte en færdigspillet kamp uden at have vundet et eneste parti. De 13 point, som Plíšková vandt i finalen var det laveste antal point opnået af en spiller i en WTA 1000-finale indtil da. Den tidligere rekord stammede fra Miami Open 2015, hvor Carla Suárez Navarro kun fik 24 point i finalen mod Serena Williams. De to finalister havde begge tidligere i turneringen haft matchbolde imod sig. Iga Świątek afværgede to matchbolde i sin kamp i tredje runde mod Barbora Krejčíková, mens Karolína Plíšková afværgede tre matchbolde mod Jeļena Ostapenko i kvartfinalen.

Serena Williams spillede i anden runde hendes karrieres kamp nr. 1.000, men det flotte jubilæum blev ødelagt af den unge argentinske French Open-semifinalist Nadia Podoroska, der besejrede Williams med 7-6(6), 7-5. Den forsvarende mester, Simona Halep, tabte i anden runde til Angelique Kerber, hvor hun måtte opgive ved stillingen 6-3, 3-3 med en forstrækning i læggen.

Nikola Mektić og Mate Pavić spillede sig igennem herredoublerækken uden sættab, og det andetseedede kroatiske par vandt deres sjette titel i 2021 efter finalesejr på 6-4, 7-6(4) over Rajeev Ram og Joe Salisbury. Triumfen fortsatte en succesrig start på 2021-sæsonen for Mektić og Pavić, som inden da også havde vundet turneringerne i Antalya, Melbourne, Rotterdam, Miami og Monte-Carlo som en fremragende start på deres samarbejde som makkere, som de indledte i begyndelsen af 2021. Mektić og Pavić sikrede sig dermed den tredje Masters 1000-titel i 2021 og havde været i finalen i alle sæsonens fire første turneringer på Masters 1000-niveau. For Nikola Mektić var triumfen hans 14. doubletitel på ATP Tour, mens Mate Pavić vandt sin 23. ATP Tour-titel i double i karrieren.

Damedoubletitlen blev vundet af Sharon Fichman og Giuliana Olmos, der også havde indledt deres samarbejde som makkere i starten af 2021, og som vandt den største titel i deres karrierer indtil da. I finalen sejrede det canadisk-mexicanske par med 4-6, 7-6, [10-5] over Kristina Mladenovic og Markéta Vondroušová efter at have afværget to matchbolde ved stillingen 4-5 i andet sæt. Turneringssejren blev betegnet som lidt af et eventyr for Fichman og Olmos, som egentlig slet ikke var kvalificeret til turneringen men alligevel kom med som reserver for Ashleigh Barty og Jennifer Brady, der måtte trække sig fra turneringen på grund af Bartys tilskadekomst i sin singlekamp. På vej til finalen besejrede Fichman og Olmos bl.a. førsteseedede Hsieh Su-Wei og Elise Mertens i ottendedelsfinalen og fjerdeseedede Shuko Aoyama og Ena Shibahara i semifinalen. Sharon Fichman vandt sin fjerde doubletitel på WTA Tour, og hun blev den første canadiske vinder af damedoubletitlen i Rom siden Helen Kelesi i 1990. Sejren var Giuliana Olmos' tredje WTA-turneringssejr i double, og hun vandt titlen som den første mexicaner siden Yola Ramírez i 1960. Markéta Vondroušová var sin første WTA-finale i double, mens Kristina Mladenovic var i en doublefinale på WTA Tour for 39. gang, og på trods af finalenederlaget overtog Mladenovic efter turneringen førstepladsen på WTA's verdensrangliste i double fra Elise Mertens.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Internazionali d'Italia 2021 androg € 3.660.573, fordelt på € 2.082.960 til mændenes rækker og € 1.577.613 til kvindernes rækker. Præmierne fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 43 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 29. marts 2021 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 40 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 29. marts 2021 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 4 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 25 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Internazionali d'Italia
 ATP Tour - Rome 2021 Results 
 WTA - Rome 2021 Draws

Noter 

2021
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021